Лењано () град је у Италији у регији Ломбардија. Према процени из 2010. у граду је живело 59.147 становника.

Географија

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 57.647 становника.

Партнерски градови 
  Aprica

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Италији